Battaglia di Arroyo Grande (1819) – combattuta il 28 ottobre 1819 tra l'esercito del Regno Unito di Portogallo, Brasile e Algarve e le truppe della Provincia Orientale nell'ambito dell'invasione luso-brasiliana.
Battaglia di Arroyo Grande (1842) – combattuta in Uruguay il 6 dicembre 1842 tra l'esercito federalista alleato con i blancos di Manuel Oribe e quello unitario alleato con i colorados di Fructuoso Rivera nell'ambito della Guerra Grande e delle guerre civili argentine.